Вячеслав  Лебедев: Лебедев, Вячеслав Бонифатьевич (1881—1931) — русский советский физикогеограф, гидролог и гидробиолог.